Pompeii é um EP da banda Beirut, lançado em 2007. 

Mostra apenas o trabalho de Zach Condon e encontros anteriores ao álbum de estreia Gulag Orkestar. Inicialmente era disponível apenas através do eMusic e do Rough Trade Digital, porém agora pode ser encontrado no iTunes. Na imagem da capa do álbum aparecem Zach Condon (à esquerda) e seu irmão mais novo Ross Condon (à direita).

Faixas 

EP de 2007
Pompeii